аль-Фа́риси (; al-Fārisī), Фарси́ () — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на происхождение из Персии.

 Салман аль-Фариси — один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммеда.
 Абу Али аль-Фариси — один из самых известных и плодовитых арабских грамматистов X века.
  — языковед и историк из Нишапура.
  — персидский астроном и математик.
 Абу Юсуф Якуб аль-Фариси аль-Фасави (ум. 890 г.) — автор «Большой истории» и «Шейхства».

См. также 
 Фарси (значения)